Tollinger ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Tollinger (* 1995), österreichischer Skispringer
 Franz Tollinger (1656–1717/1719), österreichischer Bildhauer